La Bibliothèque universitaire Vercors est une bibliothèque universitaire d’étude et de recherche française située au Mans. Elle est liée avec Le Mans Université, dispensant des cours universitaires sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne, au Mans et à Laval. Cette bibliothèque est située au cœur du campus du Ribay.

Présentation 
Créée en 2000, l'emplacement a été réaménagé en 2007 afin d'y allier à proximité le passage du nouveau tramway. Il s'agit d'une bibliothèque universitaire centrale, pluridisciplinaire, regroupant d'un côté les ouvrages  de Droit, les ouvrages scientifiques (incluant les livres de médecine) ainsi que les livres de SES, de l'autre les ouvrages touchant aux sciences humaines (littérature, Histoire, arts et langues). Elle se compose de deux étages plus un rez-de-chaussée où l'on trouve notamment une salle d'actualité et un service d'orientation professionnelle pour les étudiants (ce dernier fonctionne néanmoins indépendamment de la bibliothèque). 

La Bibliothèque universitaire du Maine a accueilli en  un trésor unique : l'intégralité des travaux de l'écrivain Jean Bruller, dit Vercors, cédé par les trois fils de l'écrivain. La bibliothèque est renommée Bibliothèque universitaire Jean Vercors à partir d'. Elle devient ainsi la première bibliothèque universitaire française à prendre le nom d'un écrivain. Le choix de la bibliothèque du Maine a été fait aux dépens de la BnF. Les principaux avantages de ce stockage sont l'accessibilité pratique et rapide ainsi qu'un traitement dédié à ces seuls œuvres comprenant textes, dessins, caricatures… l'intégralité des œuvres données, sera à court terme, disponible à partir d'un catalogue informatique trouvable sur internet.

Lien externe 
  Site officiel de la bibliothèque universitaire du Maine

Notes et références 

Mans
Université du Mans
Bâtiment au Mans